Ilian Iliev (Varna, 2 de julho de 1968) é um ex-futebolista profissional bulgaro, meio campista, atualmente é treinador do FC Vereya

Ligações externas 

Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas do Sport Comércio e Salgueiros
Futebolistas do Bursaspor
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Treinadores de futebol da Bulgária
Treinadores do PFK Levski Sofia